Manon keresztnév
 Manon, Jules Massenet operája
 Manon, Henri-Georges Clouzot 1949-es filmje
hasonló
 Manon portréja, Jules Massenet operája
 L'histoire de Manon, Kenneth Macmillan balettje